Тигрицкий сельсовет - сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края.

Административный центр — село Тигрицкое.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Тигрицкое.

Местное самоуправление 
 Тигрицкий сельский Совет депутатов
Дата избрания: 26.03.2006. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Могильникова Наталья Николаевна. Дата избрания: 26.03.2006. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Минусинского района
Сельские поселения Красноярского края